«Последний из могикан» () — роман Джеймса Фенимора Купера, опубликованный в 1826 году

Экранизации романа
 Последний из могикан () — американский фильм 1920 года.
 Последний из могикан (Der Letzte der Mohikaner) — немецкий фильм 1920 года.
 Последний из могикан (The Last of the Mohicans) — американский сериал 1932 года.
 Последний из могикан (The Last of the Mohicans) — американский фильм 1936 года.
 Последний из могикан (The Last of the Mohicans) — американский сериал 1971 года.
 Последний из могикан (The Last of the Mohicans) — американский фильм 1992 года.
  — канадский сериал 1957 года.

Прочее
  — саундтрек к одноимённому фильму 1992 года.
 Последний из Магикян — российский комедийный телесериал.